Belle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belle Mountain (New Jersey)
 Belle Mountain (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Bell Mountain